Ле-Вернуа () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ду
 Ле-Вернуа () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Жура